Olympique Lyonnais
Ordem da Liberdade
Otavio Levandovski

Desambiguações de siglas